Enantioptera är ett släkte av svampar. Enantioptera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Enantioptera